Змагання з командного фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2018 проходили з 9 по 12 лютого на Льодовій арені «Кенпхо».

Розклад 

Час UTC+9

Результати

Коротка програма

Чоловіки

Спортивні пари

Танці на льоду

Жінки

Довільна програма

Спортивні пари

Чоловіки

Жінки

Танці на льоду

Підсумок

Командний підсусок

Посилання